Megane – personaggio della serie manga Lamù
Megane - film di Naoko Ogigami del 2007
 Renault Mégane – autovettura prodotta dalla Renault

Pagine correlate
Megan (disambigua)